Kraśnica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kraśnica, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kraśnica, un village de la voïvodie de Łódź